Talk Radio kan syfta på:

Talk Radio (pjäs) – en teaterpjäs från 1987 skriven av Eric Bogosian
Talk Radio (film) – en filmatisering från 1988 i regi av Oliver Stone